Отборочный турнир Кубка африканских наций 2008 — турнир, проводимый для выявления будущих участников Кубка африканских наций 2008, который состоялся в Гане.

В нынешнем отборочном турнире приняли участие сборные 47 стран, не считая хозяев турнира — сборную Ганы, которая получила путёвку автоматически. Ещё 5 стран отказались от участия в отборочном турнире — ЦАР, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Сомали и Коморские острова.

47 команд были разбиты на 11 групп по 4 команды и 12-ю группу из 3-х команд. Победители групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места в группах с 1-й по 11-ю, получили путёвки на Кубок африканских наций 2008 года.

Группа 1 

 В конце августа сборная Джибути снялась с отборочного турнира без объяснения каких-либо причин.

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Рейтинг команд, занявших вторые места

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 
 

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2006 году
Футбол в Африке в 2007 году
Футбол в Африке в 2008 году